Князь Семён Дмитриевич Болховский († ) — московский воевода, который первый возглавлял стрелецкое войско, посланное в Сибирь на помощь Ермаку. Рюрикович в XXII колене, из княжеского рода Болховские.

Сын воеводы, князя Дмитрия Ивановича Болховского. Имел братьев: князей Ивана и Петра Дмитриевичей.

Биография 
Помещик Берёзопольского стана Нижегородского уезда, имел половину деревни Шумиловой на реке Шумиловка, где владел тремя дворовыми и шестью крестьянами (1575-1576). Второй воевода в Курмыше (1583).

Во время Сибирского похода Ермака — князь Семён Дмитриевич с головами Иваном Глуховым (вероятно, что умер по дороге) и Иваном Киреевым (10 мая 1583) начали движение в Сибирь во главе 300 стрельцов. С ним отправлено много жалования, указано сказать милостивое Государево слово и отправить пленённого царевича Маметкула в Москву. Также заранее была отправлена царская грамота (07 января 1582) Семёну Аникеевичу, Максиму Яковлевичу и Никите Григорьевичу Строгановым о подготовке и предоставлении 50 служилых человек,15 стругов (лодок) с грузоподьёмностью по 20 человек и всевозможными припасами. Проводником был сподвижник Ермака — Иван Кольцо. Путь свой он совершал по следам Ермака Тимофеевича: сначала доехал до Строгановых, у них взял лодки и поплыл по Чусовой, далее через Уральский хребет и к Искеру подошёл (ноябрь 1583). Укрепил по дороге остроги Тюмень и Тобольск. Стрельцы не привезли с собой продовольствия, казаки же сумели заготовить припасы только для себя. Зимовка оказалась тяжёлой: сорокаградусные морозы, сильные ветры, глубокие снега. Охота почти ничего не давала. Все присланные стрельцы вместе с воеводой, князем Семёном Дмитриевичем умерли от голода и цинги.

Примечания

Литература 
 
 Древняя Российская вивлиофика. — Т. III. — С. 105; Т. XIV. — С. 441.
 Г. Ф. Миллер. Описание Сибирского царства. — : Изд. Императ. Акад. Наук, 1750. // Изд. Альфарет. 2009. — C. 170—175.
 Болховский Семён Дмитриевич. // Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. / Сост. Г. А. Власьев. — : Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1906. — Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. — С. 607.

Дворяне московские
История Сибири
Семён Дмитриевич
Персоналии:Сибирский поход Ермака